Savona (stad) in Italië
 Savona (provincie) in Italië